Le tournoi US Indoors est un tournoi de tennis. L'édition féminine 1967 se dispute à Winchester du 13 au .

Billie Jean King remporte le simple dames. En finale, elle bat Trudy Groenman.

Résultats en simple

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tournoi de tennis US Indoors

Navigation 

dames 1967
US Indoors
Compétition de tennis au Massachusetts
Winchester (Massachusetts)
Tennis aux États-Unis en 1967
Sport en février 1967